Csehország
Studená, település a Jindřichův Hradec-i járásban
Studená, település az Észak-plzeňi járásban
 Szlovákia
Studená, a Rimaszombati járásban található Medveshidegkút, valamikor magyar település szlovák neve

Lásd még Studena (egyértelműsítő lap)